Tollmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Tollmann (1928–2007), österreichischer Geologe und Politiker
 Edith Kristan-Tollmann (1934–1995), österreichische Geologin und Paläontologin
 Gottfried Tollmann (1680–1766), evangelischer Pfarrer und Kirchenliederdichter
 Günter Tollmann (1926–1990), deutscher Maler, Bildhauer und Objektkünstler
 Helmut Tollmann (* 1945), deutscher Maler
 Markus Tollmann (* 1963), deutscher Maler und Galerist
 Peter Tollmann (1900–1967), deutscher Politiker (ZENTRUM, CDU)

Siehe auch:
 Tolman